Grandfontaine (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Jura

Grandfontaine (Bas-Rhin)
Grandfontaine (Doubs)
ook:
Grandfontaine-sur-Creuse, Doubs